Jacques Aubert kan syfta på:

* Jacques Aubert (1500?–1587), fransk läkare
 Jacques Aubert (1689–1753), fransk musiker
 Jacques Aubert (1916–1995), schweizisk entomolog